Meria (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
Meria (geslacht), een geslacht van vliesvleugelige insecten van de familie keverdoders